«У неділю рано зілля копала» — це художня повість та фільми, що мають однакову назву.

Твори 
 «У неділю рано зілля копала» — трагічна повість Ольги Кобилянської, написана у 1909 році за мотивами української народної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю» з деякими змінами щодо сюжетних ліній.

Фільми 
 «У неділю рано зілля копала» — радянський художній фільм 1968 року режисерів Мирослава Джинджиристого та П. Шкроба, знятий на студії «Укртелефільм».
 «У неділю рано зілля копала» — російський телесеріал 2019 року виробництва компанії «Star Media» режисера Олександра Тименка

Драматургія 
 «У неділю рано…»  — опера видатного українського композитора Віталія Кирейка в чотирьох діях, що була написана у 1965 році (лібрето — Микола Зоценко) за однойменною повістю Ольги Кобилянської.